Le Studio 54 est une salle d'opéra de New York, utilisée comme discothèque, puis comme studio de télévision.
 Studio 54 (54) est un film américain sorti en 1998.
 Studio 54 est une ancienne émission de radio québécoise, diffusée entre 1998 et 2000 sur CKOI-FM.

Homonymie de titre